

Codici 
 ARX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monmouth (Colorado) (Stati Uniti)
 ARX – Auto Regressive Exogenous, modello di automi

Geografia 
 Arx – un comune francese situato nel dipartimento delle Landes nella regione dell'Aquitania
 Arx – Nome latino di una delle due alture che formano il Campidoglio (it. Arce capitolina)

Altro 
 Arx – personaggio DC Comics, Lanterna Verde del Settore 481
 Beretta ARX 160 – fucile d'assalto italiano
 Beretta ARX 200 – fucile da battaglia italiano